Escudo de Río Negro puede hacer referencia a:

 Escudo de Río Negro, provincia de la República Argentina.
 Escudo de Río Negro, departamento de la República Oriental del Uruguay.
 Escudo de la Comuna de Río Negro, comuna de la Región de los Lagos, Chile.